Galileo Galilei, talijanski matematičar, fizičar, astronom i filozof
 Galileo (svemirska letjelica), svemirska letjelica koja je istrazivala Jupiterov sustav
 Galileo (satelitski navigacijski sustav), europski satelitski navigacijski sustav
 Galileo (TV emisija)